Asterisk est un manga de Michiyo Akaishi
 Asterisk est un logiciel libre d'autocommutation de téléphonie privé (dit PABX) pour VoIP s'installant sur un ordinateur.
 Asterisk est un single du groupe japonais Orange Range